Le tournoi d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 11 au .

Faits marquants 
 Roberto Bautista-Agut remporte le  de sa carrière en battant en finale Jack Sock sur abandon (6-1, 1-0).
 En double, Mate Pavić et Michael Venus décrochent leur  ensemble en s'imposant face à Eric Butorac et Scott Lipsky (7-5, 6-4). Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2016
Tennis en janvier 2016